Сильвани () – итальянская фамилия. Известные носители:

 Сильвани, Альдо (1891–1964) — итальянский актёр.
 Сильвани, Герардо (1579–1675) — итальянский архитектор и скульптор эпохи барокко.